Cabaret, espectacle de varietats.
 Cabaret (musical), musical amb estrenat a Broadway el 1966.
 Cabaret (pel·lícula), pel·lícula musical estatunidenca dirigida per Bob Fosse i estrenada el 1972.
 Caught in a Cabaret, pel·lícula de cinema estatunidenc estrenada el 1914.
 Pere Roger de Cabaret, cavaller occità del .